Марсель Робер Трофи () — приз, ежегодно вручаемый игроку Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, который лучше других объединяет работу на льду с успехами в учёбе.

Победители
Выделены игроки так же получавшие в этом сезоне трофей Лучший игрок-ученик CHL.
2021–22 Шарль Трюшон, Квебек Ремпартс
2020–21 Джакоб Гуше, Валь-д'Ор Форёрз
2019–20 Рафаэль Харви-Пинар, Шикутими Сагенинс
2018–19 Мэттью Уэлш, Шарлоттаун Айлендерс
2017–18 Александр Ален, Бленвиль-Буабриан Армада
2016–17 Антуан Сэмюэл, Бэ-Комо Драккар
2015–16 Алексис Д’Ауст, Шавиниган Катарактез
2014–15 Джереми Грегуар, Бе-Комо Дрэккэр
2013–14 Джереми Грегуар, Бе-Комо Дрэккэр 
2012–13 Шарль-Давид Бедойн, Дрюммонвилль Вольтижерс
2011–12 Джонатан Брюнель, Кейп-Бретон Скримин Иглз
2010–11 Николас Террьен, Шикутими Сагенинс
2009–10 Доминик Ялбер, Шикутими Сагенинс
2008–09 Пэйтон Лиске, Сент-Джон Си Догз
2007–08 Роберт Слэни, Кейп-Бретон Скримин Иглз
2006–07 Александре Пикар-Хупер, Бе-Комо Дрэккэр
2005–06 Пьер-Марк Жилбо, Шавиниган Катарактез
2004–05 Гийом Демерс, Кейп-Бретон Скримин Иглз
2003–04 Николас Лаплант, Акади-Бэтхёрст Тайтан
2002–03 Эрик Л'Итальен, Руэн-Норанда Хаскис
2001–02 Оливье Мишо, Шавиниган Катарактез
2000–01 Жан-Филипп Бриер, Римуски Осеаник
1999–00 Яник Леху, Бе-Комо Дрэккэр
1998–99 Кристиан Робишо, Викториавилл Тайгерз
1997–98 Мишель Трамбле, Шавиниган Катарактез
1996–97 Люк Вайянкур, Бьюпорт Хэрфэнгз
1995–96 Марк Дени, Шикутими Сагенинс
1994–95 Даниэль Бриер, Дрюммонвилль Вольтижерс
1993–94 Патрик Буало, Лаваль Титан Колледж Франсе
1992–93 Жослен Тибо, Шербрук Фауконс
1991–92 Симон Тупен, Бьюпорт Хэрфэнгз
1990–91 Бенуа Ларос, Лаваль Титан
1989–90 Яник Перро, Труа-Ривьер Дравью
1988–89 Даниель Лакруа, Гранби Бизонз
1987–88 Стефан Борегар, Сен-Жан Кэсторс
1986–87 Патрис Трамбле, Шикутими Сагенинс
1985–86 Бернар Морен, Лаваль Титан
1984–85 Клод Госселин, Квебек Ремпартс
1983–84 Жильбер Паймент, Шикутими Сагенинс
1982–83 Клод Госселин, Квебек Ремпартс
1981–82 Жак Сильвестр, Гранби Бизонз
1980–81 Франсуа Леконт, Монреаль Джуниорс

См. также
 Лучший игрок-ученик CHL
 Бобби Смит Трофи (OHL)
 Дэрил Кей (Док) Симэн Трофи (WHL)

Ссылки
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека